Щегло́вский — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Щегловский, Александр Витальевич (1964—2015) — тренер по бобслею.
 Щегловский, Владимир Стефанович (род. 1940) — советский футболист.
 Щегловский, Павел Витальевич (род. 1972) — российский бобслеист и тренер по бобслею.

Топоним 
 Щегловский — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Щегловский уезд — административно-территориальная единица в составе Томской губернии РСФСР (1921—1922).